Алькайд — зоря в сузір'ї Великої Ведмедиці.
Алькайд — міський голова, старшина громади в іспаномовних і португаломовних країнах.